Artacho ist der Familienname folgender Personen:

 Gustavo Artacho (* 1967), argentinischer Radrennfahrer
 Mariafe Artacho del Solar (* 1993), australische Beachvolleyballspielerin